San Giovanni Battista (ital.) steht für:

 San Giovanni Battista (Oratorium) von Alessandro Stradella, Rom 1675

Siehe auch:
 Sankt Johannes der Täufer, zu Namensvarianten